"Heist" pode ser:
 Heist, município alemão de Schleswig-Holstein
 Tower Heist, filme
 The Heist, álbum
 Knokke-Heist, município flamengo de Flandres Ocidental (Bélgica)
 Heist-aan-Zee, vila flamenga de Flandres Ocidental (Bélgica)
 Heist-op-den-Berg, município flamengo da província de Antuérpia (Bélgica)
 The Maiden Heist, filme
 Filme de assalto, género cinematográfico também chamado de heist film
 Heist (2001), filme dirigido por David Mamet
 Heist (2015), filme dirigido por Scott Mann

Desambiguações de topônimos